A kékszárnyú sáska (Oedipoda caerulescens) a rovarok (Insecta) osztályának egyenesszárnyúak (Orthoptera) rendjébe, ezen belül a sáskafélék (Acrididae) családjába tartozó faj.

Előfordulása 
A kékvirágú sáska Európában mindenhol előfordul az Egyesült Királyság kivételével.

Alfajai 

Oedipoda caerulescens armoricana Sellier, 1948
Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758)
Oedipoda caerulescens nigrothoracica Görtler, 1948
Oedipoda caerulescens sulfurescens Saussure, 1884

Megjelenése 
A testhossza 30 milliméter. Védelmi célból a sáska a barnás-szürkés rejtőszíneire hagyatkozik; azonban ha ez nem elég és vészhelyzet van, akkor a nagy hátsó ugrólábaival a levegőbe veti magát, aztán pedig az élénk kék szárnyainak segítségével tovább siklik. Erre a rövid időre, ez a sáska a boglárkalepkefélékre emlékeztet.

Életmódja 
Ez a sáskafaj főleg kontinensünk szárazabb, homokosabb tájait választja élőhelyül.

Szaporodása 
A petéi kora nyáron kelnek ki. A rovar az ivarérettséget júliusban éri el.

Források 
A Pocket Guide to Insects by Patrick Hook. Bath. Parragon. 2009. 
Linnaeus, C. 1758. Systema Naturae per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, Tomus I. Editio decima, reformata. Holmiæ: impensis direct. Laurentii Salvii. i–ii, 1–824 pp  doi: 10.5962/bhl.title.542: page 432.
Oedipoda caerulescens in the Orthoptera Species File database, accessed on 28/10/2013.
Oedipoda caerulescens Taxon details on Fauna Europae
SCIBERRAS, A. (2010) Notes on two Ortopthera (Acridoidea)species of the Maltese Islands.Central Mediterranean Naturalist 5(2):73-76. Nature Trust Malta publications.

Sáskák
Rovarfajok
Európa ízeltlábúi